Baureihe 70 steht für Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1B der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 70.0: Bayerische Pt 2/3
 Baureihe 70.1: Badische I g
 Baureihe 70.2: ELE T 4
 Baureihe 70.61: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe RupK 14, KNWE 7–9, RE 20 #DR 70 6176–6179, 70 7376
 Baureihe 70.63: durch die DR 1949 übernommene Lokomotive, siehe RupK 14, KNWE 7–9, RE 20 #DR 70 6176–6179, 70 7376
 Baureihe 70.64: durch die DR 1949 übernommene Lokomotive, siehe MAG 3–6, 8, 10–11
 Baureihe 70.71: Bayerische D IX